Ри — многозначный термин.

Фамилия 
 Ри, Джейки (род. 1921) — североирландский профессиональный игрок в снукер.
 Ри, Джозеф (Джо) (род. 1958) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Ри, Джон (род. 1951) — шотландский профессиональный игрок в снукер.
 Ри, Джонатан — английский мотогонщик, 6-кратный чемпион мира по супербайку (2015 - 2020), первый гонщик, одержавший 100 побед (Арагон-2021)
 Ри, Карлтон (1861—1946) — английский ботаник и барристер.
 Ри, Крис (род. 1951) — британский певец, музыкант, актёр.
 Ри, Люси  (1902—1995) — британская художница австрийского происхождения.
 Ри, Марвел (1907—1937) — американская актриса эпохи немого кино.
 Ри, Сён Джа (1918 — 2009) — южнокорейская художница.
 Ри, Стивен (Грэм Ри; род. 1946) — британский актёр театра и кино, известный по ролям в фильмах Нила Джордана.
 Ри, Филлип (род. 1960) — американский киноактёр, режиссёр, сценарист и продюсер южнокорейского происхождения.
 Ри Мён Гук (род. 1986) — северокорейский футболист, вратарь клуба «Пхеньян» и национальной сборной КНДР.

Топоним 
 Ри — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Ри — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Пиренеи.
 Ри — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.

Другое 
 Ри — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры.
 Ри — мера длины в японской системе мер Сякканхо.
 Арикара, Ри — группа близкородственных индейских племён.

См. также 
 Ри-Бхои — округ в индийском штате Мегхалая.
 Риа — форма рельефа.
 Ли (фамилия)